Серге́й Миха́йлов:
 Михайлов, Сергей Александрович (род. 1998) — российский футболист.
 Михайлов, Сергей Алексеевич (1905—1985) — советский живописец (портретист и пейзажист) и педагог. 
 Михайлов, Сергей Анатольевич («Михась»; род. 1958) — российский криминальный авторитет.
 Михайлов, Сергей Андреевич (псевдоним: Боб Джек; 1971) — российский порнорежиссёр и писатель.
 
 Михайлов, Сергей Владимирович (род. 1971) — генеральный директор ТАСС.
 Михайлов, Сергей Георгиевич (род. 1944) — юрист, декан юридического факультета Пермского университета.
 Михайлов, Сергей Егорович (род. 1976) — узбекский боксёр, призёр Олимпиады.
 Михайлов, Сергей Константинович (1896—?) — советский военно-морской деятель, начальник инженерного отдела Северного флота ВМФ СССР, инженер-полковник.
 Михайлов, Сергей Леонидович (род. 1929) — архитектор.
 Михайлов, Сергей Павлович (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Михайлов, Сергей Петрович (род. 1965) — российский политик.
 Михайлов, Сергей Сергеевич (1912—1984) — советский дипломат.